Příjmení Mintál nosí více významných osobností:

 Anton Mintál (* 1955), slovenský fotbalový útočník
 Jaroslav Mintál (* 1952), slovenský fotbalista, záložník
 Juraj Mintál (* 1971), slovenský fotbalista, obránce
 Marek Mintál (* 1977), slovenský fotbalový útočník

Slovenská příjmení